Ostrov, , steht für:

Kunst & Kultur
 Ostrov – The Island, russischer Film aus dem Jahre 2006
 Ostrov - Die verlorene Insel, Schweizer Dokumentarfilm aus dem Jahre 2021

Ortschaften:

in Rumänien:
 Ostrov (Arad), Dorf im Kreis Arad, Rumänien
 Ostrov (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța, Rumänien
 Ostrov (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Ostrov (Olt), Dorf im Kreis Olt, Rumänien
 Ostrov (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea, Rumänien

in der Slowakei:
 Ostrov (Piešťany), Gemeinde im Okres Piešťany, Trnavský kraj, Slowakei
 Ostrov (Sobrance), Gemeinde im Okres Sobrance, Košický kraj, Slowakei

in Tschechien
 Ostrov nad Ohří, Stadt (deutsch Schlackenwerth) im Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Ostrov nad Oslavou, Gemeinde (deutsch Ostrau an der Oslawa) im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Ostrov u Bezdružic, Gemeinde (deutsch Wostrowa) im Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Ostrov u Chroustovic, Gemeinde (deutsch Wostrau) im Okres Chrudim, Tschechien
 Ostrov u Lanškrouna, Gemeinde (deutsch Michelsdorf) im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Ostrov u Ledče nad Sázavou, Gemeinde (deutsch Wostrow) im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Ostrov u Macochy, Gemeinde (deutsch Ostrow, auch Bretterschlag) im Okres Blansko, Tschechien
 Ostrov u Tisé, Ortschaft (deutsch Eiland) der Gemeinde Tisá in der Böhmischen Schweiz, Okres Ústí nad Labem, Tschechien
 Ostrov u Tochovic, Gemeinde (deutsch Ostrau) im Okres Příbram, Tschechien
 Ostrov u Veliše, Gemeinde im Okres Benešov, Tschechien
 Ostrov (Malšín), Ortschaft (deutsch Wörles) in der Gemeinde Malšín, Okres Český Krumlov. Tschechien
 Ostrov (Mutěnín), Gemeindeteil von Mutěnín
 Ostrov (Březová), Gemeindeteil von Březová

Bauten:
 das ehemalige Kloster Ostrov

Siehe auch:
 Ostrau
 Ostrava
 Ostrow (Begriffsklärung)